Red Bay (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Red Bay (Canada), een plaats en werelderfgoedsite in de Canadese regio Labrador